Leucothea steht für

 Leukothea (Mythologie), in der griechischen Mythologie die unter die Meeresgötter aufgenommene Ino, nach einer anderen Lesart die vergöttlichte Halia
 Leucothea (Gattung), eine Gattung der Rippenquallen

Siehe auch:
 Leukothea